Economia linguistica – in linguistica, principio teorico di organizzazione delle lingue concepito dai funzionalisti
Economia linguistica – interdisciplina che studia la reciproca influenza tra variabili economiche e linguistiche